Hair, 1967-ben bemutatott musical
 Hair (1979), Miloš Forman filmje
 Hair, Lady Gaga dal a Born This Way albumról